Alexandre Axenfeld (1825-1876), médecin russe, naturalisé français, professeur à la faculté de médecine de Paris ;
 Edith Picht-Axenfeld (1914-2001), pianiste et claveciniste allemande ;
 Henry Axenfeld (1824-1892), artiste peintre russe, naturalisé français ;
 Israel Aksenfeld (1787-1868), écrivain allemand ;
 Theodor Axenfeld (1867-1930), ophtalmologiste allemand ;

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie
Patronyme allemand